Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2017 var den 125. turnering om Wimbledon-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2017 og hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 3. - 15. juli 2017 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien, mens kvalifikationen blev afviklet den 26. - 30. juni 2017 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af Garbiñe Muguruza, som vandt sin første Wimbledon-titel og den anden grand slam-titel i karrieren, ved at besejre Venus Williams i finalen med 7-5, 6-0. Muguruza blev dermed den første spanske vinder af titlen siden Conchita Martínez i 1994, og hun blev samtidig den første spiller, der havde besejret både Serena og Venus Williams i en grand slam-finale.

Venus Williams var i Wimbledon-finalen i damesingle for niende gang i karrieren – 17 år efter hendes første Wimbledon-finale. 37-årige Williams var den ældste Wimbledon-finalist i damesingle, siden Martina Navratilova i 1994, og kvarfinalekampen mod Jeļena Ostapenko var hendes 100. kamp i Wimbledon-mesterskabet i damesingle, hvilket kun tre andre spillere tidligere havde opnået: Billie Jean King, Chris Evert og Martina Navratilova.

Johanna Konta blev den første britiske kvinde, der nåede semifinalen i mesterskabet siden Virginia Wade i 1978, og Magdaléna Rybáriková var den første slovakiske kvinder, der nåede frem til en Wimbledon-semifinale i single.

På trods af at hun tabte allerede i anden runde, betød de øvrige resultater, at Karolína Plíšková efter turneringen overtog førstepladsen på WTA's verdensrangliste for første gang nogensinde. De andre bejlere til førstepladsen, Angelique Kerber og Simona Halep tabte i henholdsvis fjerde runde og kvartfinalen, hvilket altså ikke var nok til at indtage ranglistens topplacering.

Serena Williams havde vundet de foregående to mesterskaber men stillede ikke op til sit titelforsvar, fordi hun var gravid.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg £ 12.810.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på ca. 12,4 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 108 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 22. maj 2017 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 12 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Kvalifikationsturneringn blev spillet i perioden 26. - 30. juni 2017 i Bank of England Sports Ground i Roehampton. Turneringen havde deltagelse af 96 spillere, der spillede om 12 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde otte spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 12 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Petra Martić
  Alison Van Uytvanck
  Ons Jabeur
  Françoise Abanda
  Anna Blinkova
  Aryna Sabalenka
  Anastasia Potapova
  Irina Falconi
  Polona Hercog
  Bianca Andreescu
  Arina Rodionova
  Marina Erakovic

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2017
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2017
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2017
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2017

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne

Noter 

Wimbledon-mesterskaberne 2017
2017
WTA Tour 2017